Arkadien steht für:
 Arkadien, eine Landschaft in Griechenland
 Arkadien (Mythos), Vorstellung vom freien Leben in idyllischer Natur
 Arkadien (Dichtung), ein Schäferroman von Jacopo Sannazaro
 Arkadien (Stück), ein Theaterstück von Tom Stoppard
 eine Romanreihe, siehe Kai Meyer#Arkadien

Siehe auch:
 Arcadia
 Arkadia